Ojo de Agua (departement), een departement in de Argentijnse provincie Santiago del Estero
Villa Ojo de Agua, een plaats in de Argentijnse provincie Santiago del Estero
Ojo de Agua (Mexico), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Mexico
Ojo de Agua de Libre, een baai in de Mexicaanse deelstaat Zuid-Neder-Californië

Zie ook
Ojos de Agua